Skinnsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Skinnsjön, Halland, sjö i Falkenbergs kommun, 
Skinnsjön (Hjorteds socken, Småland), sjö i Västerviks kommun,  (73,5 ha)
Skinnsjön (Kristdala socken, Småland), sjö i Oskarshamns kommun, 
Skinnsjön (Vena socken, Småland), sjö i Hultsfreds kommun, 
Skinnsjön (Garpenbergs socken, Dalarna), sjö i Hedemora kommun,  (7,76 ha)
Skinnsjön (Söderbärke socken, Dalarna), sjö i Smedjebackens kommun, 
Skinnsjön, Gästrikland, sjö i Ockelbo kommun,  (6,24 ha)
Väster-Skinnsjön, sjö i Ånge kommun,  (48,9 ha)
Öster-Skinnsjön, sjö i Ånge kommun,  (1,46 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn